Salces puede referirse a:
 Salces, localidad y comuna francesa situada en el departamento de los Pirineos Orientales y la región de Languedoc-Rosellón
 Salces (Hermandad de Campoo de Suso), localidad del municipio cántabro de la Hermandad de Campoo de Suso, en España.
 Les Salces, población y comuna francesa, situada en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Lozère, en el distrito de Mende y cantón de Saint-Germain-du-Teil.